Кассиепея — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Кассиепея — жена Феникса;
 Кассиепея — жена Эпафа;
 Кассиепея или Кассиопея — жена Кефея.